Parti de la liberté peut désigner :
 le Parti de la liberté d'Autriche ;
 le Parti de la liberté et du progrès (Biélorussie) ;
 le Parti de la liberté de Corée ;
 le Parti de la liberté de la Dominique ;
 le Parti de la liberté et de la justice (Égypte) ;
 le Parti de la liberté (États-Unis) ;
 le Parti de la liberté du Kurdistan ;
 le Parti de la liberté en Lituanie ;
 le Parti de la liberté et de la justice sociale (Maroc) ;
 le Parti de la liberté (Pays-Bas) ;
 le Parti britannique de la liberté ;
 le Parti de la liberté et de la solidarité (Turquie).

Voir aussi 
 le